La nazionale Under-18 di pallavolo maschile della Russia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Russia con un'età inferiore di 18 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Russia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-18

Collegamenti esterni
 

 U-18
Russia